При́нцип Дирихле́: один из принципов, сформулированных немецким математиком Дирихле.
 Принцип Дирихле — комбинаторный принцип.
 Принцип Дирихле — метод решения краевых задач для эллиптических уравнений с частными производными.